Meridian sport ili Meridianbet sport je naziv specijalizovanog sportskog portala koji u digitalnoj formi postoji od 2017. godine i funkcioniše u sklopu kompanije Meridian.

Sajt ljubiteljima domaćeg i evropskog sporta donosi vesti iz sveta sporta u Srbiji, regionu i svetu. Portal sadrži i statističke podatke iz sveta sporta, kao i intervjue i analize mečeva. Od 2020. godine Meridian sport ima i mobilnu Android aplikaciju.

Istorijat 
Počeci medija Meridian sport sežu u 2001. godine, kada je ovaj izlazio u štampanom izdanju, dok je 2017.
počeo da funkcioniše kao internet portal.

Pogledajjoš 
 Slot mašina

Референце 

Коцкање
Игре на срећу